Пиркко Ханнеле Покка (; 25 мая 1952, Руовеси, Пирканмаа, Финляндия) — финский политический и государственный деятель, министр юстиции Финляндии (1991–1994), губернатор Лапландии(1994–2008), член парламента Финляндии (1979–1994), , . Доктор права.

Биография 
Окончила юридический факультет университета Хельсинки, в 1991 году защитила докторскую диссертацию в альма-матер. Во второй половине 1970-х годов работала юристом в организации сельскохозяйственных производителей.

Политик, член партии Финляндский центр.
В 1975 году работала референтом в министерстве образования страны. В 1979–1994 годах избиралась депутатом Эдускунты. 

В 1980–1988 годах была советником городского совета в Рованиеми. 

С апреля 1991 года по апрель 1994 года занимала пост министра юстиции в правительстве  Эско Ахо. С 3 по 17 мая 1991 года также занимала должность министра социального обеспечения и здравоохранения. 

В 1994–2008 годах была губернатором Лапландии.

В 1985–1998 годах была председателем Федерации рыболовства Финляндии. В 2009 году Йоэнсууский университет присвоил ей звание почетного доктора (экология и лесное хозяйство).

С середины 1990-х годов читала лекции по экологическому праву в Лапландском университете. Также занимала должность профессора в Хельсинкском университете.

Примечания

Ссылки 
Hannele Pokka
Hannele Pokka jatkaa ympäristöministeriön kansliapäällikkönä

Политики Финляндии
Женщины-политики Финляндии
Министры юстиции Финляндии
Министры социального обеспечения Финляндии
Губернаторы Финляндии
Государственные деятели Финляндии
Выпускники юридического факультета Хельсинкского университета
Преподаватели Хельсинкского университета
Доктора права
Депутаты эдускунты
Почётные доктора Йоэнсууского университета